Ковалькова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Ковалькова, Оксана Михайловна (род. 1969) — белорусский политик, член Совета Республики 6-го созыва.
 Ковалькова, Ольга Александровна  (род. 1984) — белорусский политический деятель, член Координационного совета белорусской оппозиции.